Bryoscyphus är ett släkte av lavar. Bryoscyphus ingår i familjen Helotiaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Bryoscyphus